Carles de Lorena (22 de febrer 1684 – 29 de desembre 1751) fou un membre de la Casa de Guisa, que era una branca secundària de la casa de Lorena. Va succeir al seu pare com a comte d'Armanyac i com a comte de Brionne (per haver premort el 1713 el seu germà gran Enric, que havia rebut en vida del pare el comtat de Brionne) així com a Gran Terratinent de França.

Biografia 
Fill de Lluís de Lorena comte d'Armanyac i de la seva muller Caterina de Neufville, fou el fill més petit de la parella.

El seu pare Lluís era anomenat el Gran Terratinent de França, i era un dels grans oficials de la corona de França i un membre de la casa del rei. La posició era aproximadament equivalent a les posicions al Regne Unit de "Mestre de cavalleria" i l'"Escuder de la corona". Això va fer que el seu pare fos titulat Monsieur le Grand, un títol que Carles utilitzaria més tard, després de succeir el seu pare en els seus càrrecs (a la mort de Carles es va donar al net de Lluís, el príncep de Lambesc).

La mare d'Enric era Catherine de Neufville, filla petita del Maréchal de Villeroy (Nicolau de Neufville de Villeroy), tutor del jove Lluís XIV de França i cosí de Francesc de Neufville duc de Villeroy, futur totor de Lluís XV de França

La seva germana, Maria de Lorena, fou la mare de Lluís Hipòlit de Mònaco, l'única princesa de Mònaco fins al dia d'avui. El seu germà més gran Enric de Brionne, que havia de ser el successor, va morir el 1713m cinc anys abans que el pare.

El 22 de maig de 1717 durant la Regència de Felip d'Orleans (1715-1723) Carles es va casar amb Francesca Adelaida de Noailles la filla gran d'Adrià Maurici de Noailles, duc de Noailles, i la seva muller Francesca Carlota d'Aubigné, la neboda i hereva de Madame de Maintenon. La parella no va tenir fills, i es van divorciar el 1721.

El seu pare va morir el 1718, convertint-se en el Gran Terratinent de França. Durant el seu temps com Gran Terratinent, fou conegut també per molts com príncep Carles. Moria a París quan tenia 67 anys.

Ascendència

Referències i notes 

Casa de Lorena
Comtes de França
Comtes d'Armanyac